

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Urszulin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Urszulin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Urszulin – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór 
 Urszulin – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Urszulin – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Urszulin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Urszulin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew
 Urszulin – część wsi Knapy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Urszulin – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Rychwał